Heliacus bicanaliculatus är en snäckart som först beskrevs av Achille Valenciennes 1832.  Heliacus bicanaliculatus ingår i släktet Heliacus och familjen Architectonicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
bicanaliculatus